Andreas Wecker (1970) – ex ginnasta tedesco
 Kendra Wecker (1982) – ex cestista statunitense
 Louis de Wecker (1832-1906) – oculista francese
 Konstantin Wecker (1947) – cantautore, compositore e attore tedesco